Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du 12 au .

Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1967
Beckenham